Приднестровската рубла е парична единица на непризнатата република Приднестровие, въведена през 1994 г.

Поради факта, че Приднестровието е непризната държава, валутата няма свой ISO код. Въпреки това има неформален код – PRB, който се използва от приднестровски организации, както и от банки в Русия, Украйна и Молдова.

История 
Първите банкноти на рублата са издадени на 17 август 1994 г. На 18 ноември 2005 г. в Тираспол се открива монетен двор, докато преди това монетите и банкнотите са били сечени и отпечатвани извън страната.

Банкноти 

Парични единици в Европа
Икономика на Молдова
Приднестровие